Brignac kan syfta på:
 Brignac, Hérault
 Brignac, Morbihan